Mihnov je priimek več oseb:
 Aleksej Pavlovič Mihnov, ukrajinsko-ruski hokejist
 Konstantin Mojsejevič Mihnov, sovjetski general

Ruski priimki